Александра Дулгеру је успјешно одбранила титулу на турниру, савладавши у финалу петог носиоца Ђе Џенг 6:3, 6:4.

Носиоци 
Прва два носиоца су слободна у првом колу.

  Каролина Возњацки (Четвртфинале, повукла се због повреде чланка)
  Јелена Дементјева (Друго коло)
  Ли На (Полуфинале)
  Марион Бартоли (Прво коло)

<li> Ђе Џенг (Финале)
<li> Аљона Бондаренко (Четвртфинале)
<li> Катарина Бондаренко (Прво коло)
<li> Мелани Уден (Прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Варшаве 2010.